Спирс () — английская фамилия.

Известные носители:
 Спирс, Аарон (род. 1971) — американский актёр.
 Спирс, Абигейл (род. 1981) — американская теннисистка.
 Спирс, Бритни (род. 1981) — американская певица и актриса.
 Спирс, Джейми Линн (род. 1991) — американская актриса и певица, младшая сестра Бритни Спирс.
  (1850—1936) — американский журналист и писатель.
 Спирс, Дорис Хьюстис (1894—1989) — канадская орнитолог, художница-самоучка и поэтесса.
 Спирс, Рональд (1920—2007) — американский офицер, участник Второй мировой войны.
 Спирс, Рэнди (род. 1961) — американский порноактёр и режиссёр.
  (1886—1974) — английский военный и политический деятель.